Wägenbaur ist der Familienname folgender Personen:
 Birgit Wägenbaur, deutsche Literaturwissenschaftlerin
 Heinrich Wägenbaur (1897–1976), deutscher Maler

Siehe auch:
 Wagenbauer